Denzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef von Denzinger (1821–1894), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Heinrich Denzinger (1819–1883), katholischer Theologe, Begründer des Enchiridion Symbolorum
 Placidus Denzinger (1907–1985), katholischer Theologe

Siehe auch:
 Denzingen